Maasberg steht für

 Bill Arthur Maasberg (1917–2009), US-amerikanischer Verleger
 Marga Maasberg (1903–1981), deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Maasberg (Niederlande), Berg
 Maasberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Stadt Sobernheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Siehe auch
 Masberg
 Maßberg